Ashland Place Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ashland Place Historic District (Mobile, Alabama), NRHP-ID: 87000935
 Ashland Place Historic District (Phoenix, Arizona), NRHP-ID: 94001486